In 1982 werd het toernooi om de Davis Cup  voor de 71e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt georganiseerd.

De Verenigde Staten won voor de 28e keer de Davis Cup door in de finale Frankrijk met 4-1 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de regionale groep.

België verloor de eerste wedstrijd en komt daardoor ook volgend jaar uit in de regionale groep

Nederland 
Nederland speelt in de regionale groep.

Nederland verloor de eerste wedstrijd en komt daardoor ook volgend jaar uit in de regionale groep.